На́ймарк () — фамилия.

Известные носители 
 Наймарк, Барри (1932—2004) — канадский кёрлингист, чемпион мира.
 Наймарк, Елена Борисовна (род. 1964) — российский биолог, палеонтолог, популяризатор науки.
 Наймарк, Игорь Аронович (1955—2017) — советский и израильский пианист, педагог, композитор-аранжировщик.
 Наймарк, Илья Аронович (известен как Александр Наумов; род. 1929) — русский поэт и переводчик, литературовед.
 Наймарк, Марк Аронович (1909—1978) — советский математик.
 Наймарк, Норман (род. 1944) — американский историк.

См. также